Alberto Morin (1980. augusztus 10.–) mexikói nemzetközi labdarúgó-partbíró. Teljes neve: Alberto Morin Mendez.

Pályafutása 
Játékvezetői vizsgáját követően lakóterületének Labdarúgó-szövetsége által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. A Mexikói Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével 2004-től a Liga MX asszisztense. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végez. Liga MX mérkőzéseinek száma: 340 (2004–2015).

Nemzeti kupamérkőzések 
Vezetett kupadöntők száma: 1.

Mexikói labdarúgó-szuperkupa

Nemzetközi partbíráskodás 
A Mexikói labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2006-tól tartja nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a spanyolt és az angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott, valamint Copa Libertadores klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Labdarúgó-világbajnokság
A 2009-es U20-as labdarúgó-világbajnokságon, a 2013-as U20-as labdarúgó-világbajnokságon, valamint a 2015-ös U20-as labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB asszisztensi szolgálatra vette igénybe.

2009-es U20-as labdarúgó-világbajnokság
Marco Rodríguez állandó partbírójaként tevékenykedett.

2013-as U20-as labdarúgó-világbajnokság
Roberto García állandó asszisztense lehetett.

2015-ös U20-as labdarúgó-világbajnokság
César Arturo Ramos állandó segítőjeként dolgozott.

---

A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő játékvezetőket, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott lehetett a világtornán. Az érintettek március 2–6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kellett megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA JB delegálta az utazó keretbe. Selejtező mérkőzéseken a CONCACAF zónában tevékenykedett. A 2010-es labdarúgó-világbajnokságon, valamint a 2014-es labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB asszisztenskánt foglalkoztatta. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 2.

2010-es labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés
Marco Rodríguez állandó segítőjeként tevékenykedett.

Világbajnoki mérkőzés
Marco Rodríguez állandó segítőjeként szolgálta a labdarúgást.

2014-es labdarúgó-világbajnokság
Roberto García játékvezető szakmai munkáját segítette.

CONCACAF-aranykupa 
A 2011-es CONCACAF-aranykupa, valamint a 2015-ös CONCACAF-aranykupa tornán a CONCACAF JB partbíróként foglalkoztatta.

2011-es CONCACAF-aranykupa

2015-ös CONCACAF-aranykupa

Olimpiai játékok
A Férfi labdarúgótorna a 2012. évi nyári olimpiai játékokonon a FIFA JB Roberto García partbírójaként vette igénybe felkészültségét.

Források 

Mexikói labdarúgó-játékvezetők
1980-ban született személyek
Élő személyek